In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Innsbruck aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1945 angegeben. Es werden alle Parteien aufgeführt, die mindestens bei einer Wahl wenigstens 1,95 % der Stimmen erhalten haben. Felder der Parteien, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten haben, sind farblich gekennzeichnet.

Parteien und Wählergruppen

Abkürzung 

 wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 

Fußnoten

1 Grüne:
1977: Grüne
1983: ALI: 2,9 %, 1 Sitz, StC: 1,1 %
1989: ALI: 10,6 %, 4 Sitze, GLI: 4,2 %, 1 Sitz
1994: IG: 10,4 %, 4 Sitze, VGÖ: 1,0 %
ab 2000: Grüne
2 1956: zusätzlich: WGplV: 2,1 %
3 1994: zusätzlich: LiF: 2,5 %
4 2000: zusätzlich: FL: 6,7 %, SI: 4,4 %, LKB: 2,6 %

Weblinks 

 Ergebnisse der Gemeinderatswahlen für ausgewählte Parteien seit 1950 (PDF; 93,1 kB)
 Mandatsverteilung im Innsbrucker Gemeinderat seit 1945 (PDF; 15,3 kB)
 Ergebnis der Gemeinderatswahl 2006 (PDF; 2,5 MB)
 Ergebnis der Gemeinderatswahl 2012 (PDF; 4,1 MB)
 Ergebnis der Gemeinderatswahl 2018 (PDF; 6,7 MB)

Kommunalwahlen
Innsbruck
Innsbruck, kommunal
Geschichte Innsbrucks